ou l'Action de grâce est une fête célébrée dans plusieurs pays, généralement pour célébrer les récoltes et rendre grâce des bonheurs reçus pendant l’année.
 Thanksgiving aux États-Unis
 Action de grâce ou  au Canada

Elle désigne également diverses œuvres :

Cinéma 
 , court-métrage américain de  sorti en 2004 ;
 , court-métrage de Scott Ennis sorti en 2006 ;
 Thanksgiving, film d'horreur américain d'Eli Roth prévu en 2024.

Télévision 
 , titre original de Réunion de famille,  de la  de  ;
 , titre original de Thanksgiving orphelin,  de la  de  ;
 , titre original de Thanksgiving,  de la  des Griffin () ;
 ,  de la  de  ;
 ,  de la  de  ;
Thanksgiving, mini-série en trois épisodes réalisée par Nicolas Saada pour Arte France (2018).

Autres 
 , roman de Michael Dibdin publié en 2000 ;
 Thanksgiving, nom de scène d'Adrian Orange.